Ci sono più persone con questo nome:

 Baldassarre Odescalchi (1683 – 1746), nobile italiano, I principe Odescalchi 
 Baldassarre Odescalchi (1748 – 1810),  nobile italiano, III principe Odescalchi 
 Baldassarre Odescalchi, (1844 – 1909), nobile e politico italiano, VI principe Odescalchi